Herbert est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Herbert est un prénom masculin français d'origine germanique constitué des éléments hari « armée » et berht « illustre, brillant ». À l'époque mérovingienne (), il existe une forme latinisée, Caribertus (Caribert) ou encore (H)aribertus ((H)aribert). Il a été porté par plusieurs comtes de Vermandois de la famille des Herbertides. Chez les Lombards, on le trouve sous la forme Aripert, nom qui fut porté par deux souverains lombards d'Italie : Aripert et Aripert II. Ce prénom est fêté le 20 mars. À l'époque de l'installation de colons d'origine nordique dans l'actuelle Normandie, l'incidence de ce prénom a été renforcée par son utilisation au Danemark et dans le Danelaw principalement, ce qui explique son extrême fréquence en Normandie sous la forme patronymique .

Herbert est aussi un patronyme.

Variantes patronymiques 
 
 Harbert
 Herbrecht

Saint(s) chrétien(s) 
Herbert du Derwentwater († 687), ermite au milieu d'un lac en Angleterre, ami de saint Cuthbert ; fêté le 20 mars.

Religieux 
 Herbert, évêque de Coutances et de Lisieux du .
 Herbert d'Aoste est évêque d'Aoste de 1132 à 1139.
 Herbert, (-1198), évêque de Rennes de 1184 à 1198.

Personnalités portant ce prénom 
Herbert Hoover, trente et unième président américain
Herbert Pagani, chanteur italien 
Herbert Léonard, chanteur français 
Herbert von Karajan, chef d'orchestre autrichien
 Herbert (Herbert Geldhof) (1929-2007), dessinateur de B.D. belge.
 Herbert Silva Leão
Herbert Carlos da Silva,
brésilien comédien 
 Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement.

Personnalités portant ce patronyme 

 Arthur Stanley Herbert, né Arthur Stanley Wohlmann (1867-1944), médecin britannique, premier balnéologue de Nouvelle-Zélande.
 Auberon Herbert (1838-1906), écrivain et philosophe anglais.
 Auberon Herbert ( baron Lucas) (1876-1916), son fils, militaire et homme politique.
 Aubrey Herbert diplomate et voyageur britannique (1880-1923)
 Brian Herbert (1947-), auteur de science-fiction américain, fils de Frank.
 Charles Herbert (1829-1919), photographe français.
 Claude-Jacques Herbert (1700-1758), économiste français ;
 Dennis Herbert (1 baron Hemingford ; 1869-1947), homme politique britannique ;
 Edward Herbert de Cherbury (1583-1648), ambassadeur et stoïcien anglais 
 Frank Herbert (1920-1986), auteur de science-fiction américain.
 Fritz Herbert (1860-1925), homme politique allemand.
 Geoffroy Herbert évêque de Coutances (1478-1510)
 
 
 Hilary A. Herbert (1834-1919), homme politique américain.
 James Herbert (1943-2013), écrivain anglais de contes et romans d'épouvante.
 James Dowling Herbert (1762-1837), officier, explorateur et peintre irlandais ;
 Jean Herbert (1897-1980), orientaliste français.
 Jean Herbert, pseudonyme choisi à ses débuts d'acteur par l'humoriste Popeck (1936-) 
 John Alexander Herbert (1862-1948), conservateur de musée britannique.
 Johnny Herbert (1964-), pilote automobile britannique.
 Louis Herbert évêque d'Avranches (1511-1526)
 Matthew Herbert (1972-), compositeur britannique.
 Maud Herbert (1974-), véliplanchiste française.
 Mervyn Herbert ( baron Darcy de Knayth) (1904-1943), militaire et noble britannique.
 Michael Herbert (1925-2006), homme politique irlandais.
 Muriel Herbert (1897-1984), compositrice britannique.
 Nick Herbert (1936-), physicien et auteur américain.
 Nick Herbert (1963-), homme politique britannique.
 Pierre Herbert, compositeur et écrivain français, spécialiste de la Bretagne.
 Pierre-Hugues Herbert, joueur de tennis français.
 Philippe Herbert archevêque d'Aix-en-Provence (1484-1500)
  
 Ulrich Herbert (1951-), historien allemand ; 
 Victor Herbert (1859–1924), compositeur, violoncelliste et chef d'orchestre américain.
 
 Zbigniew Herbert, poète et dramaturge polonais.
 Famille Herbert, celle des seigneurs du Chaucheix en Saint-Alban (évêché de Saint-Brieuc), est mentionnée par Pol Potier de Courcy dans le Nobiliaire et Armorial de Bretagne, où l'on retrouve Jean Herbert, sieur du Chaucheix, taxé au franc-fiefs en 1555.
 Famille Herbert de La Portbarré, famille subsistante de la bourgeoisie française.
 Sans précision
 Herbert, trouvère du .

Arts

Bande dessinée 
 Herbert de Vaucanson, personnage principal des bandes dessinées Donjon Zénith, Donjon Parade, et Donjon Crépuscule, écrites par Lewis Trondheim et Joann Sfar.

Toponymes 
 Herbert, une ville de la région d’Otago en Nouvelle-Zélande.
 Herbert, un fleuve situé dans l'extrême nord du Queensland.

Références

Voir aussi 
 , diminutif anglo-saxon du prénom Herbert.
 

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme